Heckele ist der Familienname folgender Personen:

 Arne Heckele († 2007), deutscher Extrembergsteiger
 Steffen Heckele (* 1977), deutscher Ju-Jutsuka, Trainer im Deutschen Ju-Jutsu-Verband